Bill Dobbins ist der Name folgender Personen:

* Bill Dobbins (Fotograf) (* 1943), US-amerikanischer Fotograf 
 Bill Dobbins (Musiker) (* 1947), US-amerikanischer Pianist, Komponist, Jazzpädagoge und Bigband-Leiter